Esistono più comuni francesi con questo nome

Loupiac (Gironda) – comune francese
Loupiac (Lot) – comune francese
Loupiac (Tarn) – comune francese
Loupiac-de-la-Réole – comune francese
Loupiac (vino) – vino liquoroso francese